Purity Cherotich

 Purity Cherotich Kirui (ur. 1991) – kenijska lekkoatletka (3000 m z przeszkodami)
 Purity Cherotich Rionoripo (ur. 1993) – kenijska lekkoatletka (bieg długodystansowy)